Kesselklippe ist die Bezeichnung der Felsformationen

 Kesselklippe (Königsberg) am Königsberg beim Brocken in Sachsen-Anhalt und
 Kesselklippe (Schierke) bei Schierke in Sachsen-Anhalt.